Сан Еустакио има више значења:

 Сан Еустакио (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Еустакио (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Еустакио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Еустакио (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику